Дригін Анатолій Семенович (1914—1990) — 1-й секретар Вологодського обласного комітету КПРС. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1961—1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971—1986 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 6—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Дригін Андрій Сергійович (* 1977) — таджицький гірськолижник, учасник трьох Олімпійських ігор.
 Дригін Василь Михайлович (1921—2009) — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни, капітан. Герой Радянського Союзу.
російські прізвища